Живный () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Живный, Войцех (1756—1842) — пианист, композитор и музыкальный педагог. Первый учитель Фредерика Шопена.
 Живный, Ладислав Ян (1872—1949) — книговед, редактор-библиограф, основатель и первый директор Чехословацкого библиографического института в Праге.